Английска висша лига 2011/12 (официално название Barclays Premier League) е 20-ият сезон на Английската висша лига откакто е основана през 1992. Разписанието на мачовете е обявено на 17 юни 2011.. Сезонът ще започне на 13 август 2011 и ще завърши на 13 май 2012. Защитаващ титлата си от миналия сезон е отбора на Манчестър Юнайтед.

Общо 20 отбора ще участват в лигата, 17 от сезон 2010/11 и три отбора от Чемпиъншип. Шампионите на Чемпиъншип Куинс Парк Рейнджърс и завършилият на второ място отбор на Норич Сити се класират автоматично. Отборът на Суонзи Сити се класира след като побеждава Рединг на плейофния финал с 4 – 2.

Отбори 
Последните три отбора от сезон 2010 – 11 отпадат във Чемпиъншип. Уест Хям Юнайтед завършиха на последно място. Блакпул и Бирмингам Сити също отпадат след драматични мачове в последния кръг на сезона.

Куинс Парк Рейнджърс като шампиони на Чемпиъншип 2010/11 и Норич Сити се класират автоматично след края на сезона. Куинс Парк се завръщат в елита след 15-годишно отсъствие, а Норич след 6 години. Последния отбор бе определен след плейофния финал, който се игра на 30 май 2011, където Суонзи Сити побеждава Рединг с 4 – 2 и става първият уелски отбор, който се класира в Английската висша лига.

Информация

Промени в мениджърите

Класиране 

Последно обновяване: 13 май 2012 г.
1 Челси се класира за груповата фаза на Шампионската лига като носител на трофея. Това означава, че Тотнъм ще участва в групите на Лига Европа през следващия сезон, тъй като е позволено участието на само 4 клуба от една страна.
2 Ливърпул се класира за третия квалификационен кръг на Лига Европа като носител на Купата на лигата

Източник: Английска висша лига

Правила за класиране: 1-во точки, 2-ро голова разлика, 3-то вкарани голове

(Ш) = Шампион, (О) = Отпадане, (П) = Промоция, (К) = Квалификация за съответния турнир или фаза, (Б) = Победител в плей-офите, (А) = Продължава в следващ кръг

Резултати 

Последно обновяване: 13 май 2012 г.
Източник: Английска висша лига

Позиции по кръг

Статистика

Голмайстори

Хеттрикове 

 4 Играчът е отбелязал 4 гола

Голове 
 Първи гол за сезона: Луис Суарес за Ливърпул срещу Съндърланд (13 август 2011)
 Най-бърз гол за сезона: 24 секунди – Андреа Орланди за Суонзи Сити срещу Улвърхамптън (28 април 2012)
 Най-голяма победа: 6 гола
 Манчестър Юнайтед 8 – 2 Арсенал (28 август 2011)
 Фулъм 6 – 0 Куинс Парк Рейнджърс (2 октомври 2011)
 Арсенал 7 – 1 Блекбърн Роувърс (4 февруари 2012)
 Най-резултатен мач: 10 гола
 Манчестър Юнайтед 8 – 2 Арсенал (28 август 2011)
 Най-много голове в мач от един отбор: 8 гола
 Манчестър Юнайтед 8 – 2 Арсенал (28 август 2011)
 Най-много голове от загубил отбор: 3 гола
 Блекбърн Роувърс 4 – 3 Арсенал (17 септември 2011)
 Челси 3 – 5 Арсенал (29 октомври 2011)

Чисти мрежи 
 Най-много чисти мрежи: 20
 Манчестър Юнайтед

 Най-малко чисти мрежи: 2
 Норич Сити

Дисциплина 
 Най-лошо представяне в класацията за получени картони (1 точка за жълт картон, 2 точки за червен картон):
 Челси – 77 точки (69 жълти и 4 червени картони)
 Най-добро представяне:
 Суонзи Сити – 43 точки (39 жълти и 2 червени картони)
 Най-много получени жълти картони (отбор): 69 – Челси
 Най-много получени жълти картони (играч):
 10 – Джоуи Бартън (Куинс Парк Рейнджърс)
 10 – Лий Катърмол (Съндърланд)
 10 – Джейсън Лоу (Блекбърн Роувърс)
 10 – Александър Сонг (Арсенал)
 Най-много получени червени картони (отбор) 8 – Куинс Парк Рейнджърс
 Най-много получени червени картони/наказания (играч): 
 2 – Марио Балотели (Манчестър Сити)
 2 – Джибрил Сисе (Куинс Парк Рейнджърс)
 2 – Дейвид Уитър (Болтън Уондърърс)

Гол номер 20 000 
Марк Олбрайтън от Астън Вила е официално обявен за автора на 20 000-ния гол от създаването на Висшата лига през 1992 г. Попадението е отбелязано на 21 декември при загубата с 1:2 от Арсенал на Вила Парк. Той получи 20 000 паунда от спонсора на лигата Барклис, за който той имаше свободата да ги дари по свой избор, в този случай на детската болница Ейкърнс.

Награди

Месечни награди

Годишни награди

Играч на годината 
Наградата за Играч на годината, давана от Асоциацията на професионалните футболисти, е връчена на Робин ван Перси. Холандецът спечели и същата титла, връчвана от Асоциацията на футболните журналисти.

Млад играч на годината 
Наградата за Млад играч на годината, давана от Асоциацията на професионалните футболисти, е връчена на Кайл Уолкър.

Отбор на годината 
Вратар: Джо Харт (Манчестър Сити)
Защитници: Кайл Уолкър (Тотнъм Хотспър), Венсан Компани (Манчестър Сити), Фабрисио Колочини (Нюкасъл Юнайтед), Лейтън Бейнс (Евъртън)
Полузащитници: Давид Силва, Яя Туре (двамата от Манчестър Сити), Скот Паркър, Гарет Бейл (двамата от Тотнъм Хотспър)
Нападатели: Робин ван Перси (Арсенал), Уейн Руни (Манчестър Юнайтед)

Златната обувка на Барклис 
Златната обувка на Барклис отива при Робин ван Перси, който отбеляза 30 гола в този сезон.

Златната ръкавица на Барклис 
Златната ръкавица на Барлкис е спечелена от Джо Харт, постигнал 17 сухи мрежи през този сезон.

Играч на сезона на Барклис 
Наградата за играч на сезона е връчена на Венсан Компани от Манчестър Сити

Мениджър на сезона 
Мениджърът на Нюкасъл Юнайтед Алън Пардю (50) получава наградата за мениджър на сезона. Пардю е първият мениджър на Нюкасъл с подобно отличие и едва вторият англичанин след Хари Реднап, който печели приза.

Награда за честна игра 
Наградата за честна игра е възпоменание, давано на отборът, който се е държал най-спортсменско през изминалата година. До 24 март 2012 г. Суонзи Сити води класацията, а Стоук Сити е на последно място.

Източници 

2011/12